Геленово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Геленово — деревня в Вишневском сельсовете Воложинского района Минской области.
 Геленово — название деревни Голеново-Хуторская в Вишневском сельсовете Воложинского района Минской области до 2011 года.

Примечания